Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1994 war die 21. Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand im Holiday Inn Garden Court in Johannesburg statt. Nach 1976 war die größte Stadt Südafrikas zum zweiten Mal Austragungsort der Amateur-WM.

Weltmeister wurde Mohammed Yousuf aus Pakistan durch einen 11:9-Sieg im Finale gegen den Isländer Jóhannes R. Jóhannesson.

Im Vorrundenspiel gegen Tom Kollins spielte der Thailänder Preecha Sae Be das erste Maximum Break bei einer Amateur-WM.

Modus 
Die 73 Teilnehmer wurden in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Vorrunde

Finalrunde

Century-Breaks

Weblinks 
 IBSF Snookerweltmeisterschaft 1994 bei CueTracker
 IBSF Snookerweltmeisterschaft 1994 bei snooker.org

1994
Snookerveranstaltung 1994
Billardturnier in Johannesburg